Carrascalejo puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Quercus faginea.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos de España:

 Carrascalejo, una localidad ubicada en el municipio de Santa María de los Caballeros, provincia de Ávila.
 El Carrascalejo, un municipio y una localidad ubicados en la provincia de Badajoz.
 Carrascalejo de la Jara, un municipio y una localidad ubicados en la provincia de Cáceres.
 El Carrascalejo, una localidad ubicada en el municipio de Bullas, región de Murcia.
  Carrascalejo de Huebra, una localidad ubicada en el municipio de La Sagrada, provincia de Salamanca.
 Carrascalejo, una localidad ubicada en el municipio de Palazuelos de Eresma, provincia de Segovia.